Millac est une commune française située dans le département de la Vienne ;
 Millac-le-Sec est une ancienne commune de la Dordogne aujourd'hui intégrée à la commune de Peyrillac-et-Millac.

Voir aussi 

 Peyrillac-et-Millac est une commune française située dans le département de la Dordogne.

Homophone